Dressed to Kill () — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Kiss, вышедший в 1975 году. Диск уникален тем, что был спродюсирован лично президентом Casablanca Records Нилом Богартом.

Детали издания 
Альбом стал золотым в феврале 1977, когда количество проданных копий достигло 500 000.

Диск был перевыпущен в 1997 (как и большинство ранних альбомов Kiss) в переделанной версии.

Треки «C’mon And Love Me» и «Rock and Roll All Nite» были выпущены как синглы.

Ниже следует список переизданий альбома:

Обложка 
 На обложке альбома каждый участник одет в бизнес-костюм, но никто из них не мог себе это позволить по тем временам. Костюмы даже плохо сидели. Так что, им пришлось одалживать костюмы у их менеджера .
 Участники стоят в следующем порядке (слева направо): Питер Крисс, Эйс Фрэйли, Пол Стэнли, Джин Симмонс.
 По краям фото можно увидеть логотип Kiss, оформленный в виде рамки.

Высказывания критиков 

«К релизу их третьего альбома Dressed to Kill 1975, Kiss становились вершиной интереса рок-концертов в Америке, продажи их альбомов, возросшие к этому времени не отразили продаж их билетов. Глава лейбла Касабланка Нэйл Богарт решил взять все в свои руки и продюсировать новый альбом совместно с группой. Результат более звучный чем его предшественник сладжфест Hotter Than Hell 1974 года, и песни имели более очевидный поп-край. Наиболее известная песня альбома безусловно „Rock and Roll All Nite“, но был так же трек „C’Mon and Love Me“, ставший региональным хитом в районе Дэтройта, давший группе почувствовать первый вкус успеха на радио. С тех пор, как группа была около года на прямой дороге, песни „Room Service“ и „Ladies in Waiting“ сотрудничали с жизнью на дороге, но пара песен были фактически переработанным материалом из группы-предшественницы Kiss — Wicked Lester („Love Her All I Can“ и „She“). С Топ-40 из Dressed to Kill, показывающим группу на Биллбордах в чартах сцена уже была готова к следующему крупному прорыву Kiss с их грядущим новым релизом.» — Allmusic про альбом Dressed to Kill.

«Kiss не играют музыку — они делают очень громкий шум. Если рок-н-ролл интригует вас, тогда лучше всего вам посоветовать Kiss — несмотря на простоту, преувеличение и повторы в рамках их записи, они делают фантастически успешный рок. Направляемые замечательно изобретательными басовыми линиями Джина Симмонса, какофонической каннонадой ударника Питера Крисса, Kiss оживляет аккорды Чака Берри и основные прогресси рока с энергичной настойчивостью. Просто? Да. Повторяющиеся? Да, сэр! Но как и Stooges, Kiss удаётся успешно избегать монотонности.» — Rolling Stone про альбом Dressed to Kill.

Список композиций

Участники записи 

KISS
 Пол Стэнли — ритм-гитара, вокал, вступительное гитарное соло на «C’mon and Love Me»
 Джин Симмонс — бас-гитара, вокал, ритм-гитара на «Ladies in Waiting»
 Питер Крисс — ударные, вокал
 Эйс Фрейли — соло-гитара, акустическая гитара, бэк-вокал, все гитары и бас-гитара на «Getaway» и «Rock Bottom»

Продюсирование
 Нил Богарт — продюсер
 Дейв Уиттман — звукорежиссёр
 Джордж Лопез — ассистент звукорежиссёра
 Джордж Марино — CD Мастеринг
 Джозеф Паламакко — ремастеринг
 Боб Груэн — фотографии

Чарты 
Альбом — Биллборд (Северная Америка)

Синглы — Биллборд (США)

Дополнительные факты 
Существует Kiss-трибьют-группа под названием Dressed To Kill, отличающаяся от остальных подобных групп наиболее долгими сроками успешного исполнения песен Kiss.

Примечания

Ссылки 
 Kiss ЧаВО — Dressed To Kill, доступно с 7 июля, 2005.
 сайт трибьют-группы Dressed to Kill
 приобрести альбом на официальном сайте Kiss 
 Dressed To Kill на discogs.com

Альбомы Kiss
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Хард-рок-альбомы
Альбомы Casablanca Records
Альбомы на английском языке